Сарита — женское имя и топоним:

Имя 
 Сарита Викрам Адве — профессор информатики.
 Сарита Чоудхури — английская актриса.

Топоним 
 Сарита — город в Техасе, США.
 (796) Сарита — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X.